Banane (Banana) est un court métrage d'animation américain réalisé par Kyle Balda et Samuel Tourneux, sorti le  aux États-Unis.

Le film présente les Minions de Moi, moche et méchant, qui se battent pour une banane.

Le film est sorti en France avec la sortie du DVD du film Moi, moche et méchant.

Synopsis 
Deux minions travaillent dans le labo de Gru. La pause déjeuner est encore loin mais l'un des minions a une terrible envie de manger sa banane ("Banana" en langage minion). Finalement, il prend sa banane et s'apprête à la dévorer, mais son collègue l'envie et veut la banane aussi. Alors qu'ils se battent, leur supérieur arrive et les sépare, mais quand il voit la banane, il ne peut résister à la tentation de la manger. Les trois minions se battant se retrouvent dans une pièce où des bombes sont surélevées et transportés ailleurs. Deux minions se font attraper et montent jusqu'au plafond, et il en va de même à la banane que voulait garder le supérieur. Ce dernier se rend au poste de commande et approche la banane de lui. Voulant l'avoir, il la fait lâcher, mais les bombes sont lâchées elles aussi. Les trois minions se réfugient dans une autre salle de travail ... remplie de minions. Ainsi, de trois on passe à une cinquantaine de minions voulant manger la banane. En appuyant dessus, un des minions projette la chair de la banane en l'air. La chair retombe dans un trou profond. À ce moment, un autre minion arrive et mange une pomme ("Papple" en langage minion). Tous les autres se ruent sur lui pour lui voler la pomme.

Fiche technique 
 Titre original : Banana
 Titre français : Banane
 Titre québécois : Inconnu
 Réalisation : Kyle Balda et Samuel Tourneux
 Scénario : Pierre Coffin
 Montage : Jason Hanel et Nicolas Peterson
 Musique : Christopher Westlake
 Animation : Guy-Laurent Homsy
 Production : Pierre Coffin, Chris Renaud, Arnauld Boulard, John Cohen, Janet Healy et Chris Meledandri
 Sociétés de production : Illumination Entertainment
 Société de distribution : Universal Pictures
 Pays : ,  et 
 Langue originale : anglais
 Durée : 2 minutes 45 secondes
 Date de sortie : 
  : 
  :

Distribution 
 Pierre Coffin : Les Minions

Notes et références

Liens externes 

Film américain sorti en 2010
Film français sorti en 2010
Film japonais sorti en 2010
Court métrage d'animation américain
Court métrage d'animation français
Court métrage d'animation japonais
Comédie américaine de science-fiction
Comédie française de science-fiction
Comédie japonaise de science-fiction
Court métrage de science-fiction
Film d'Universal Pictures
Spin-off de film
Film Moi, moche et méchant